Иван Цонев може да се отнася до:

 Иван Цонев (1931) – български кинооператор
 Иван Цонев (1864 – 1919) – български просветен деец и общественик
 Иван Цонев (1962) - бивш футболист на ОФК Доростол (Силистра)
 Иван Цонев - бивш футболист на ПФК Добруджа (Добрич)